Руфат Гулиев:
* Гулиев, Руфат Атакиши оглу (род. 1963) — азербайджанский экономист, депутат Милли Меджлиса.
 Гулиев, Руфат (род. 1972) — азербайджанский футболист.